Doha peut faire référence à :

 Doha, capitale du Qatar, dans la subdivision du même nom ;
 Doha (Koweït), ville du Koweït et un des 7 ports du Koweït () ;
 Cycle de Doha, cycle de négociations de l'OMC ;
 Doha, auteur de manhwas sud-coréen.
 Chants de réalisation, Doha en sanskrit
En sport
 Doha, autre nom de Formule Tag, un catamaran de compétition
 Doha 2006 (voilier), un maxi-catamaran
 Équipe cycliste Doha, une équipe cycliste qatarienne